Johan Geleyns kan verwijzen naar:
Johan Geleyns (basketballer), Belgisch basketbalspeler en -coach
Johan Geleyns (fotograaf), Belgisch fotograaf
Johan Geleyns (politicus), Belgisch politicus